Morcourt (Aisne)
 Morcourt (Somme)